Чемпіонат Польщі з футболу 1989  — проводився у 1988—1989 роках. У змаганні брали участь шістнадцять команд. Чемпіоном Польщі став клуб «Рух» (Хожув).

Підсумкова таблиця 

Легенда:

Результати

Бомбардири

Джерела 
 Чемпіонат Польщі на сайті RSSSF 
 Історія чемпіонатів Польщі 
 Результати на 90minut 

1989
Польща
Польща
1988 у польському спорті
1989 у польському спорті